Il singolare del Brasil Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sjeng Schalken era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Gustavo Kuerten ha vinto in finale 3–6, 6–2, 6–3, contro Agustín Calleri.

Teste di serie

  Carlos Moyá (primo turno)
  Nicolás Massú (primo turno)
  Gustavo Kuerten (campione)
  Agustín Calleri (finale)

 Mariano Zabaleta (primo turno)
 Félix Mantilla (primo turno)
 Gastón Gaudio (secondo turno)
 Juan Ignacio Chela (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Brasil Open 2004
ATP Tour 2004